Вилли Румпф (; 4 апреля 1903, Берлин — 8 февраля 1982, Берлин) — министр финансов ГДР.

Биография 
Вилли Румпф родился в семье служащего. По окончании народной школы в 1917—1920 годах учился на страхового агента и до 1932 года работал бухгалтером, кассиром и корреспондентом в области внешней торговли. В 1920 году Румпф вступил в Коммунистический союз молодёжи Германии, в 1925 году — в Коммунистическую партию Германии. С 1933 года находился на нелегальной антифашистской работе. В 1933—1938 годах содержался в заключении в тюрьме и концентрационном лагере Заксенхаузен. Впоследствии вновь работал служащим и входил в антифашистскую группу Роберта Урига. В 1944 и 1945 годах вновь попадал под арест.

В 1945—1947 годах Румпф работал на должности заместителя руководителя финансового отдела городской администрации Большого Берлина, в 1947 и 1948 годах работал в учреждении доверительного управления Берлина, в 1948 и 1949 годах руководил главным управлением финансов Германской экономической комиссии и в 1949—1955 годах занимал должность штатс-секретаря министерства финансов.

В 1946 году Румпф вступил в Социалистическую единую партию Германии. В 1949—1967 годах избирался депутатом Народной палаты ГДР. С 1950 года Румпф являлся кандидатом, а с 1963 года членом ЦК СЕПГ. В 1955—1966 годах Вилли Румпф занимал пост министра финансов ГДР и входил в состав Совета Министров ГДР, в 1963 году — президиума Совета Министров ГДР.

Вилли Румпф до своей смерти состоял в браке с Эллой Румпф (1907—2002), сестрой Отто Винцера, министра иностранных дел ГДР. Элла Румпф работала в аппарате «М», службе разведки КПГ. Первым мужем Эллы Румпф был коммунист Рудольф Шварц, расстрелянный гестапо 1 февраля 1934 года вместе с Йоном Шером «при попытке бегства». Сын Гидо Румпф служил в Национальной народной армии и в течение нескольких лет командовал воинской частью фольксмарине в звании капитана 1-го ранга.

Публикации 
 Die neue Finanzpolitik, Dietz Verlag Berlin 1950

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Биография

Министры финансов ГДР
Члены Коммунистической партии Германии
Члены ЦК СЕПГ
Члены Народной палаты ГДР
Заключённые концлагеря Заксенхаузен
Кавалеры ордена «Звезда дружбы народов» (ГДР)
Кавалеры ордена «Знамя Труда» (ГДР)